Васи́лий Васи́льевич Смысло́в (24 марта 1921, Москва — 27 марта 2010, там же) — советский и российский шахматист. 7-й чемпион мира по шахматам (1957—1958). Чемпион СССР (1949). Трёхкратный чемпион Москвы (1938, 1942, 1944/45). Девятикратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад в составе команды СССР (1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1964, 1968, 1970, 1972). Победитель Первого командного чемпионата мира в составе команды СССР (1985). Пятикратный победитель командного чемпионата Европы в составе команды СССР (1957, 1961, 1965, 1970, 1973). Международный гроссмейстер (1950). Заслуженный мастер спорта СССР (1948), международный арбитр по шахматной композиции (1957), шахматный теоретик.

Биография 
Научился игре в шахматы в 6 лет. Отец, Василий Осипович Смыслов (1881—1943), был шахматистом 1-й категории. Занимался в шахматной секции москворецкого Дома пионеров. В 1938 году разделил 1-3-е место на всесоюзном турнире шахматистов 1-й категории и 1—2-е места на чемпионате Москвы, став лучшим гроссмейстером, обыграв Флора и Эйве. В 17 лет стал мастером спорта СССР. Чемпион Москвы (1942 и 1943/1944 — 2-е место после игравшего вне конкурса М. Ботвинника). Турниры мастеров: Куйбышев (1942) — 2-е место, Свердловск (1943) — 3—4-е м. Участник 18 чемпионатов СССР (с 1940); лучшие результаты: 1940 — 3-е место, 1941 (матч-турнир за звание абсолютного чемпиона страны) — 3-е, 1944 — 2-е, 1947 — 3—4-е, 1948 - 2-е, 1949 — 1—2-е (с Д. Бронштейном), 1955 — 1—2-е (проиграл дополнительный матч Е. Геллеру), 1969 — 3—5-е, 1971 — 2—3-е место.

Заняв 3-е место на Гронингенском турнире (1946), Смыслов был включён в число участников матч-турнира 1948 на первенство мира (2-е место); с этого времени входит в группу сильнейших шахматистов мира.

В середине 1950-х гг. Смыслов добился наивысших успехов: выиграл турниры претендентов (1953 и 1956) и сыграл три матча на первенство мира с Ботвинником: ничья (1954), победа (1957, завоевал звание чемпиона мира), поражение в матче-реванше (1958). Примечательно, что будучи чемпионом мира, Смыслов тем не менее ни разу не возглавлял на всемирных олимпиадах команду СССР, поскольку в тот год, когда он был чемпионом, олимпиада не проводилась.  

Результаты в других соревнованиях на первенство мира: турниры претендентов (1950) — 3-е место, 1959 — 4-е, 1985 — 8—9-е м. Межзональные турниры: 1964 — 1—4-е м., 1970 — 7—8-е, 1973 — 5-е, 1982 — 2-е место. В 1965 году проиграл четвертьфинальный матч претендентов Ефиму Геллеру; в 1983 сыграл вничью четвертьфинальный матч с Робертом Хюбнером (признан победителем по жребию); выиграл полуфинальный матч у 3олтана Рибли (1983); проиграл финальный матч претендентов Гарри Каспарову (1984). Василий Смыслов — возрастной рекордсмен среди участников турнира претендентов. На момент матча с Каспаровым ему исполнилось 62 года. Если учесть, что свой первый матч на первенство мира Смыслов провел в возрасте 27 лет, то и здесь он установил своеобразный рекорд — оставался претендентом долгие 35 лет.

В составе сборной команды СССР - победитель 10 Всемирных шахматных олимпиад (1952—1964, 1968—1972), 5 командных чемпионатов Европы (1957—1973), командного чемпионата мира (1985). Успешно выступал в матчах против шахматистов США (1945, 1946, 1954 и 1955), Великобритании (1947 и 1954), Югославии (1956), против команд избранных шахматистов мира (1970 и 1984), а также в других матчах. В составе сборной команды Москвы победитель командного чемпионата СССР (1948), 2-й (1959) и 4-й (1967) Спартакиад народов СССР, Всесоюзной шахматной олимпиады (1972); занял 2-е место на 3-й (1963) и 7-й (1979) Спартакиадах народов СССР. В составе команды ДСО «Буревестник» победитель командных чемпионатов СССР (1961 и 1968), Кубка СССР (1974 и 1976), Кубка европейских клубных команд (1976 и 1979). Выступал в шахматных соревнованиях до 80 лет.

Смыслов в течение 58 лет был женат на женщине тремя годами старше себя, его супругу звали Надежда Андреевна (1918—2010), первый её муж был репрессирован. Своих детей у чемпиона мира не было, пасынок Владимир Селиманов погиб молодым (1939—1960). Смысловы жили в сталинской высотке на Кудринской площади в Москве (кв. № 221), летом — на даче в Барвихе. Много десятков лет дружил с певцом Иваном Козловским, со своим соседом по дому и даче, композитором и пианистом Андреем Макаровым.

Всю жизнь Смыслов был фанатично предан искусству пения, занимался вокалом и до старости сохранил свой прекрасный, звучный баритон, что позволило ему в 75 -летнем возрасте спеть сольный концерт с симфоническим оркестром в зале Московской консерватории, а также записать две пластинки, ставшие раритетами.

Василий Смыслов скончался в ночь на 27 марта 2010 года от сердечно-сосудистой недостаточности в Боткинской больнице (Москва), куда он был госпитализирован несколькими днями ранее в связи с жалобами на сердце. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Спортивные результаты

Матчи и турниры на первенство мира 
 1948 — 2-е место в матче-турнире +6 −4 =10
 1954 — Василий Смыслов : Михаил Ботвинник +7 −7 =10
 1957 — Василий Смыслов : Михаил Ботвинник +6 −3 =13
 1958 — Василий Смыслов : Михаил Ботвинник +5 −7 =11

Творчество 
«Главная сила Смыслова в шахматах в том, что он проницателен. Талант его универсален и исключителен. Он мог тонко сыграть в дебюте, уйти в глухую защиту, бурно атаковать или, наконец, хладнокровно маневрировать. А про эндшпиль и говорить нечего — это его стихия. Иногда он принимал решения, поражавшие своей глубиной» (Ботвинник).

«Я сделаю 40 хороших ходов, и если вы сделаете то же самое, то партия закончится вничью» (Смыслов).

С классическим подходом к шахматам органически связан интерес Смыслова к этюдной композиции. Смыслов — автор книг и статей по различным вопросам шахматного искусства. Внёс ценный вклад в теорию испанской партии, славянской защиты, ферзевого гамбита, разработал систему в защите Грюнфельда, носящую его имя.

Изменения рейтинга

Увлечения 
 Смыслов был оперным певцом. Он принёс музыку в жертву шахматам после провала в конкурсном отборе Большого театра по классу вокала в 1950 г. А в 1996 году Смыслов впервые в жизни дал сольный концерт в Большом зале Московской консерватории.
 В молодости Смыслов занимался боксом под руководством боксёра и тренера Евгения Огуренкова.

Награды и признание 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 апреля 1996 года) — за большой вклад в развитие шахмат в России
 орден Ленина (27 апреля 1957 года) — за успехи, достигнутые в деле развития массового физкультурного движения в стране, повышения мастерства советских спортсменов, и успешное выступление на международных соревнованиях
 орден Дружбы народов (24 марта 1981 года) — за многолетнюю и плодотворную работу по развитию шахмат и в связи с шестидесятилетием со дня рождения
 астероид (5413) Смыслов (20 июня 1997 года)

Книги 
 Избранные партии. — М: Физкультура и спорт, 1952. 153 с.
 Теория ладейных окончаний. — М.: Физкультура, 1957. 215 с. В соавторстве с Г. Я. Левенфишем.
 В поисках гармонии. — М.: Физкультура и спорт, 1979. 238 с (Выдающиеся шахматисты мира).
 
 Летопись шахматного творчества. — М.: ТОО «Институт Леонардо», 1993. 791, [4] с. ISBN 5-86627-002-1. (Есть переиздание)
 Мои этюды. — М.: 64, 2001. 150, [1] с. ISBN 5-94046-001-1. (Есть переиздание)
 Искусство эндшпиля. — 2-е изд., испр. — Ростов н/Д: Феникс, 2002. — 176 с. ISBN 5-222-02433-4.
 Тайны ладейного эндшпиля. — М.: Астрель, АСТ, Транзиткнига; 2003. 95 [1] с. — (Теория шахмат). ISBN 5-17-019826-4, ISBN 5-271-06921-4, ISBN 5-9578-0301-4.
 Наука побеждать. — М.: Этерна, 2008. — 240 с. ISBN 978-5-480-00187-7

Примечания

Литература 
 Каспаров Г. К. Мои великие предшественники. Т. 2. От Эйве до Таля. — М.: РИПОЛ классик, 2005. ISBN 5-7905-2239-4.

Ссылки 

 Краткая биография Василия Смыслова на сайте 64chess.com
 Краткая биография Василия Смыслова на сайте chesspro.ru
 45 матовых позиций из партий Смыслова

Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы мира по шахматам
Шахматные теоретики
Чемпионы Москвы по шахматам
Чемпионы СССР по шахматам
Победители шахматных олимпиад
Шахматисты СССР
Шахматные композиторы по алфавиту
Международные арбитры по шахматной композиции
Оперные певцы и певицы
Похороненные на Новодевичьем кладбище